Die Swiss Open 2016 im Badminton fanden vom 15. bis zum 20. März 2016 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
  Wang Zhengming (2. Runde)
  Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
  Rajiv Ouseph (3. Runde)
  Marc Zwiebler (Finale)
  Sho Sasaki (1. Runde)
  Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
  Boonsak Ponsana (2. Runde)
  Ajay Jayaram (2. Runde)
  Hans-Kristian Vittinghus (zurückgezogen)
  H. S. Prannoy (Champion)
  Xue Song (Viertelfinale)
  Takuma Ueda (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
  Saina Nehwal (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (2. Runde)
  Wang Yihan (Finale)
  Akane Yamaguchi (1. Runde)
  Sun Yu (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Sayaka Sato (Viertelfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (zurückgezogen)
  Chai Biao / Hong Wei (zurückgezogen)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (2. Runde)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Finale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Halbfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
  Wang Yilu / Zhang Wen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Viertelfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (2. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Finale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Champion)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (zurückgezogen)
  Liu Cheng / Bao Yixin (2. Runde)
  Xu Chen / Ma Jin (2. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (zurückgezogen)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
  Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
 Turnierübersicht 2016

2016
BWF Grand Prix 2016
Badmintonwettbewerb in Münchenstein